Мондрагон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Мондрагон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Аррасате (Мондрагон) — місто в Іспанії

Персоналії 
 Мануель Мондрагон (1859—1922) — мексиканський військовий діяч, генерал артилерії, організатор перевороту, що змістив президента Франсиско Мадеро, конструктор стрілецької зброї.
 Фарид Мондрагон — колумбійський футболіст.

Економіка 
Мондрагонська корпорація — федерація кооперативів робітників в Іспанії, країна Басків.

Див. також 
Мондрагон — гвинтівка.